Ариобарзан ()

цари Понтийского царства 
 Ариобарзан I Ктист — царь Понта, правивший в начале V века до н. э.
 Ариобарзан II Ктист — персидский сатрап и царь Понта, правивший в 363 до н. э. — 337 до н. э.
 Ариобарзан Понтийский — царь Понта, правивший в 266 до н. э. — 250 до н. э.
 Ариобарзан (сатрап) — сатрап Персии, живший в IV веке до н. э.

цари Каппадокии 
 Ариобарзан I Филороман — 95 до н. э. — 62 до н. э.
 Ариобарзан II Филопатр — 62 до н. э. — 52 до н. э.
 Ариобарзан III — 52 до н. э. — 42 до н. э.